Velika nagrada Evrope 1984 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 7. oktobra 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 67
| 1:35:13,284
| 2
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 67
| + 23,911 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 67
| + 24,922 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 67
| + 43,086 s
| 15
| 3
|-
! 5
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 67
| + 1:01,430
| 6
| 2
|-
! 6
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 66
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 65
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 8
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 65
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 9
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 64
| Vžig
| 11
|  
|-
! 10
| 25
|  François Hesnault
| Ligier-Renault
| 64
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 11
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 61
| Pregrevanje
| 7
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 60
| Dovod goriva
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 57
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 51
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 47
| Dovod goriva
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 37
| Dovod goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 37
| Turbo
| 25
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 35
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 27
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 25
| Turbo
| 23
|  
|-
! Ods
| 20
|  Stefan Johansson
| Toleman-Hart
| 17
| Pregrevanje
| 26
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 31
|  Gerhard Berger
| ATS-BMW
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1984
1984